Dagzê bezeichnet:

 Dagzê (སྟག་རྩེ་རྫོང་, 达孜区 Dázī Qū), einen Kreis der tibetischen Hauptstadt Lhasa
 Dagzê (Gyangzê) (སྟག་རྩེ་, 达孜乡 Dázī Xiāng), eine Gemeinde im Kreis Gyangzê der bezirksfreien Stadt Xigazê des Autonomen Gebiets Tibet
 Dagzê (Namling) (སྟག་རྩེ་, 达孜乡 Dázī Xiāng), eine Gemeinde im Kreis Namling der bezirksfreien Stadt Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet
 Dagzê (Sêrtar) (大则乡 Dàzé Xiāng), eine Gemeinde im Kreis Sêrtar des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der Provinz Sichuan